Marquess steht für:

 Marquess (Band), eine deutsche Band
 Marquess (Adelstitel), einen britischen Adelsrang

Siehe auch:
 Marques
 Márquez